Zkratka VfW či VFW může mít více významů:

Veterans of Foreign Wars, organizace veteránů Ozbrojených sil Spojených států amerických, kteří se podíleli na zahraničních konfliktech, vzniklá roku 1899
Vereinigte Flugtechnische Werke, bývalý německý letecký výrobce
Video for Windows, soubor multimediálních knihoven pro operační systém Microsoft Windows
Versuchsflakwagen, prototyp německého samohybného děla